Казанская церковь — исторический православный храм в Луганске (1864—1935).

История 

9 октября 1861 года в департаменте горных и соляных дел в Луганском заводе появилось информация, что часть купцов хотят построить в посёлке Луганский завод церковь.

С 1861 года по 1864 год шло строительство храма.

В архитектуре Казанской церкви впервые для Луганских храмов использовалось 5 бань.

В 1909 году городская дума решила выделять 500 рублей, чтобы построить колокольню. В выделении средств поучаствовал почётный гражданин Луганска Иван Пивоваров.

В 1910 году трёхъярусная железная колокольня была пристроена к храму.

В 1935 году большевики храм закрыли, а 6 ноября вместо крестов вывесели красные флаги.

В 1937 году церковь разрушили.

В 1942 году священники, служившие в Казанской церкви, решили возобновить свою деятельность и для службы нашли частный дом.

В 1961 году власть закрыла и этот дом.

Служители 
В момент создании церкви в ней служили:
 Настоятель и протоиерей Феофил Владимирович Михалевич (49 лет). Его отец также был священником.
 Второй священник Иван Арсентьевич Глядковский (71 год).
 Священник Семен Мефодиевич Тараскин (62 года). Его отец служил псаломщиком.
 Диакон Василий Иванович Трифонов (26 лет). Родился в семье мещан.

Архитектура 
В Казанской церкви было три престола:
 в честь Казанской Божьей Матери,
 в честь князя Александра Невского,
 в честь святого апостола Архипа и Филимона.

На территории храма находилось усадьба с площадью 1200 квадратных метров. На усадебном участке находились два жилых дома, для священнослужителей.

Образовательная деятельность 
При церкви работала церковная библиотека, которая насчитывала 240 томов.

При храме действовала церковная школа, в которой обучались около 130 детей.

Новая история 

После взрыва храма фундамент остался. Долгое время на территории разрушенного храма был пустырь. Поэтому Луганская епархия захотела восстановить церковь.

В 1990 году недалеко от места расположения бывшей церкви построено помещение под храм Казанской иконы Божьей Матери.

 

В 2007 году митрополит Луганский и Алчевский Иоанникий освятил место строительства храма. Вскоре областное управление внутренних дел тоже захотело построить церковь, но строительство ещё не началось.

С 1990—2009 г.г. настоятелем храма был протоиерей Николай Сопильняк. При нём и началось возрождение прихода. Отец Николай умер в 2009 году.

С 2009—2011 г.г. настоятелем храма был протоиерей Алексей Дармолад.

С 2011 г. клириком храма, а также председателем приходского совета был назначен архидьякон Тихон (Ильгов). В этом же году после рукоположения в священнический сан иеромонах Тихон (Ильгов) назначается настоятелем Свято-Казанского храма г. Луганска.

В июле 2011 г. при храме начат выпуск церковно-приходской газеты «Догматик». В январе 2013 г. на приходе издан православный литературно-художественный журнал для детей «Серебряный звоночек».

В 2014 г. был разработан проект и залит фундамент под административный корпус на месте временного помещения Свято-Казанского храма, но из за боевых действий стройка была приостановлена.

Весной 2018 года был разработан проект деревянного сруба, а осенью 2018 г. на территории исторического места где был Свято-Казанский храм, рядом с местом разрушенного храма был залит новый фундамент, и правящим архиереем, Митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном освящено место под строительство деревянного сруба. Весной 2019 года владыка Митрофан освятил кресты с куполами, и к празднику святой Пасхи они были установлены на возведённый храм.

21 июля 2020 г. в праздник Казанской иконы Божьей Матери правящим архиереем, митрополитом Луганским и Алчевским Митрофаном было совершено великое освящение храма, деревянного сруба в честь Владимирской иконы Божьей Матери на территории Свято-Казанского прихода.

Примечания 

Соборы Украины
Культовые сооружения Луганска
Ленинский район (Луганск)